Il singolare  del Tail Savannah Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Michael Russell era il detentore del titolo, ma ha partecipato al Serbia Open 2010.

Kei Nishikori ha battuto in finale 6–4, 6–0 Ryan Sweeting.

Teste di serie

  Taylor Dent (primo turno)
  Jesse Levine (ritiro a causa di un intervento di chirurgia dentale)
  Brian Dabul (primo turno)
  Ryan Sweeting (finale)

 Michael Yani (secondo turno)
 Donald Young (semifinali)
 Alex Kuznetsov (secondo turno)
 Robert Kendrick (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Tail Savannah Challenger 2010